Ben Bodé é um ator estadunidense .

Ele nasceu em Livermore na Califórnia , e estudou teatro na Juilliard School na cidade de Nova York.

Ele estrelou a série de televisão Campus Cops , e os filmes Empire Records e Jake's Closet.

Ele também foi convidado a partiçipar de algumas séries de TV como Boston Legal , CSI: NY , Cold Case e House MD e muitos outros.

Ligações Externas 

 Ben Bodé Fan Website

Atores dos Estados Unidos